Bill Baker (ijshockeyer) (1956), Amerikaans ijshockeyer
 William Baker (1972), Brits botanicus